Мария Хосе () — мексиканская 69-серийная мелодрама 1995 года производства Televisa.

Сюжет 
Мария Хосе — красивая и скромная молодая женщина, которая вынуждена заниматься домохозяйством, ибо её отец Серафин очень болен, а матери Росарио не стало много лет назад, когда Мария Хосе была очень маленькой. Мария Хосе влюбилась в Карлоса Альберто и наметили пожениться, но в день их свадьбы их разлучили общие враги Карлоса Альберто.

Создатели телесериала

В ролях 
 Клаудия Рамирес - María José Reyes
 Артуро Пениче - Carlos Alberto Almazán
 Ана Патрисия Рохо - Imperia Campuzano de la Cruz de Almazán
 María Victoria - Pachita
 Эрнесто Гомес Крус - Serafín
 Саби Камалич - Piedad de Almazán
 Рохелио Герра - Raúl Almazán
 Beatriz Aguirre - Teresa
 Леонардо Даниэль - Octavio Campuzano
 Ракель Морель - Natalia de la Cruz de Campuzano
 Anthony Álvarez - El Tuercas
 Летисия Пердигон - Esther
 Роберто Бальестерос - Joel
 Чарли Валентино - Vivales
 Daniel Zamora - Raúl
 Оскар Морелли - Mauro
 Оливия Коллинз - Dalila
 Алехандро Арагон - Vicente
 Lili Blanco - Felicia
 Аурора Клавель - Mercedes "Meche"
 Армандо Арайса - Mateo
 Эктор Соберон - Darío
 Guillermo de Alvarado - Condorito
 Isabel Martínez "La Tarabilla" - Cleta
 Беатрис Монрой - Zoila
 Claudio Brook - Rodrigo Almazán
 Estela Barona - Rosario
 Guadalupe Bolaños - Norma
 Juan Cid - Tobías
 Monserrat Gallosa - Rosa
 Simone Brook
 Jesús Carrasco
 Helio Castillos
 Росанхела Бальбо
 María Duval
 José Luis Duval
 Azucena Hernández
 Christel Klitbo - Adelita
 Adriana Lavat - Susana Valtierra
 Víctor Nassry
 Клаудия Ортега - Tina
 Jorge Pais
 Хуан Вердуско - Horacio
 Esteban Franco - Jacinto
 Sergio Neach - Rodrigo
 Мати Уитрон - Dra. Juárez
 Eduardo Cáceres - Saúl
 Juan Antonio Gómez - Dr. Gil
 Marco de Carlo - Dr. Rebolledo
 Luis Guillermo Martell - Felipe
 Nelson Velázquez - Ing. Ruiz
 María José Cadenas - La Bebé
 Roberto Molina - Dr. Molina
 Maickol Segura - El Lombriz
 Janet Pineda - Pilar
 Luis Alberto Arteaga - El Púas
 Рамон Менендес - Justino
 Alberto Díaz - Juan
 Mónica Pablos - Luisa
 Arturo Delgado - Capitán Martínez
 Carlos González - Detective Esparza
 Mónica Dossetti - Carla
 Mario Carballido - Paco
 Julio Casado - Hugo
 Sergio Morante - Leopoldo
 Germán Blando - León
 Juan Carlos Alcalá - Fernando
 Fernando Castro - Teodoro
 Yolanda Palacios - Aída
 Ramiro Ramírez - El Araña
 Julio Bracho - Agente Ojeda
 María Luisa Coronel - Emma
 Salvador González - Benito José
 Fabiola Campomanes - Linda
 Luisa Acosta - Eugenia
 Carmelina Encinas - Lourdes
 Olivares - Romualdo
 Germán Montalvo - Montalvo
 Enrike Palma
 José Puga
 Lillyan Tapia
 Raúl Valerio
 Angélica Zamora
 Juan de la Loza

Административная группа 
 оригинальный текст: Инес Родена
 адаптация: Габриэла Ортигоса
 либретто: Ricardo Tejeda
 музыкальная тема заставки: María José
 автор текста песни: Viviana Pimstein
 вокал: José Alfredo Obregón
 композитор: Paco Navarrete
 художник-постановщик: Ricardo Navarrete
 художник по декорациям: Octavio Altamirano
 художники по костюмам: Luz Adriana Llamas, Mónica Aceves Coronado
 фотохудожники: Lupelena Goyeneche, Luz Adriana Llamas, Francisco Iglesias, Adriana Poirie Pompa
 Musicalizadores: Saúl Torres, Pablo Noceda
 Edición: Alberto Rodríguez
 Directores de cámaras en locación: Manuel Ruiz Esparza, Pedro Vázquez
 Director de escena en locación: Juan Carlos Muñoz
 Gerentes de producción: Ivonne Rodríguez, Pablo Noceda Pérez, Norma Ruiz Esparza, Gabriela Rodríguez
 оператор-постановщик: Ernesto Arreola
 режиссёр-постановщик: Беатрис Шеридан
 Dirección y realización: Antulio Jiménez Pons
 продюсер: Juan Osorio Ortiz

Награды и премии

Premios ACE

Premios El Heraldo de México 

Телесериалы Мексики 1995 года
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Теленовеллы — лауреаты премии ACE
Теленовеллы — лауреаты премии El Heraldo
Экранизации произведений Инес Родены
Телесериалы на испанском языке